Fotheringay, gruppo musicale inglese
Fotheringay, primo album dell'omonimo gruppo
Fotheringay 2, secondo album del gruppo
Fotheringhay Castle, castello presso l'omonimo villaggio inglese